Университетът „Николай Коперник“ () е сред най-големите университети в Полша.

Разположен е в град Торун, Северна Полша. Носи името на великия астроном Николай Коперник, който е роден в града през 1473 г.

Преподаватели

Статистика на студентите

Галерия

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на Университета „Николай Коперник“ 

 
Основани в Полша през 1945 година